Die 37. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1933/34 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève. Das war hiermit schon der achte Meistertitel der Genfer.

Es ist die erste Schweizer Meisterschaft, an dem alle Teams in einer einzigen Liga um den Titel spielten und bei Abschluss der Tabellenerste Schweizer Meister wird. Zuvor wurde in der Meisterschaft in mindestens zwei Regionalgruppen plus einer Finalrunde gespielt.

Nationalliga 

Urania Genève Sports, der FC Blue Stars Zürich und der FC Zürich stiegen in die 1. Liga ab. Der Étoile Carouge FC und der FC Kreuzlingen wären aufstiegsberechtigt gewesen. Der FC Kreuzlingen lehnte den Aufstieg aus finanziellen Gründen ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Einzelnachweise 
 L'Express und L'Impartial Jahre 1933/34 – Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1933/34 – Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1933/34

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1934
Fußballsaison 1933/34